Casertano – relativo a Caserta e alla sua provincia

Persone
 Antonio Casertano – politico italiano
 Enzo Casertano – attore italiano
 Giampiero Casertano – fumettista italiano